São Pedro do Rio Grande do Sul steht für:

 São Pedro do Rio Grande do Sul, Bistum im Erzbistum São Salvador da Bahia (1848 bis 1910), siehe Erzbistum Porto Alegre
 Kapitanat São Pedro do Rio Grande do Sul, Kapitanat im Kaiserreich Brasilien (1807 bis 1821)
 Provinz São Pedro do Rio Grande do Sul, Provinz im Kaiserreich Brasilien (1821 bis 1889)